

Lokalizacje 
 Brzostek – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Brzostek
 Brzostek – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Brzostek – wieś w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Szczekociny 
 Brzostek – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl
 Brzostek – jezioro w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Brzostek – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim
 Brzostek – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934–1954 w województwie krakowskim i rzeszowskim
 Brzostek – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934–1954 w województwie krakowskim i rzeszowskim

Osoby 
 Jerzy Brzostek – magister inżynier komunikacji i budownictwa
 Monika Brzostek – polska siatkarka plażowa

Zobacz też 
 Cmentarz wojenny nr 222 - Brzostek
 Cmentarz wojenny nr 224 - Brzostek
 Cmentarz wojenny nr 225 - Brzostek
 Dekanat Brzostek
 Brzostek (gromada)